MK, mk eller mK kan avse: 

 MK – en gerillaarmé som ANC startade  1960, se Umkhonto we Sizwe
 MK – äldre nationalitetsbeteckning på motorfordon för Makedonien, numera Nordmakedonien, idag ersatt med NMK
 .mk – nationell toppdomän för Makedonien
 mk – språkkod för makedonska
 mK – milliKelvin,  SI-enheten för temperatur, tusendels Kelvin